Riesenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Riesenbach (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Zinken der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Riesenbach (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Rotte in der Klausen Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Riesenbach, deutscher Name von Buzošná, verfallene Siedlung nahe Kašperské Hory, Bezirk Klatovy, Tschechien

Gewässer:
 Riesenbach (Gutach), rechter Zufluss eines Nebenlaufs der Gutach (zur Kinzig) bei Riesenbach, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Riesenbach (Okertalsperre), nordwestlicher Zufluss der Okertalsperre in der Lange-Bucht bei Schulenberg im Oberharz, Stadt Clausthal-Zellerfeld, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Riesenbach (Salza), linker Zufluss der Salza (zur Enns) vor Angern, Markt Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark
 Riesenbach (Uhlbach), rechter Zufluss des Uhlbachs (über das Becken 3 des Hafens in Untertürkheim zum Neckar) im Stadtteil Uhlbach, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg; angestaut im Riesenbachbecken
 Riesenbach (Vils), linker Zufluss der Vils (zum Lech) vor Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Riesenbach (Zaber), linker Zufluss der Zaber vor Zaberfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Riesenbach (Lammeraubach), rechter Zufluss des Lammeraubachs (zur Schwechat) in Schöpflgitter, Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich

Siehe auch:
 Reisenbach